

Ludzie

Ludzie o nazwisku Toy 

 Barbara Toy (1908–2001) – australijsko-brytyjska pisarka podróżnicza, reżyserka teatralna, dramatopisarka i scenarzystka
 Camden Toy – amerykański aktor i scenarzysta
 Crawford Howell Toy (1836–1919) – amerykański uczony hebrajskiego
 Frederick E. Toy (1860–1933) – żołnierz armii amerykańskiej i odznaczony Medalem Honoru
 Harry S. Toy (1892–1955) – prokurator generalny stanu Michigan i sędzia Sądu Najwyższego stanu Michigan
 Humphrey Toy (1537–1577) – brytyjski księgarz i wydawca
 Jim Toy (ur. 1930) – amerykański działacz LGBT
 Jim Toy (1858–1919) – indiański bejsbolista
 Sam Toy (1923–2008) – amerykański przemysłowiec i prezes Ford Motor Company

Ludzie o imieniu Toy 

 Ah Toy (1828–1928) – urodzona w Chinach amerykańska prostytutka i pani
 Toy Bolton – amerykański kierowca NASCAR z lat 60. i właściciel zespołu
 Toy Caldwell (1947–1993) – gitarzysta prowadzący, główny autor tekstów i założyciel grupy The Marshall Tucker Band z Southern Rock z lat 70.

Filmy 

 Toys – film z 1992 roku z udziałem Robina Williamsa
 The Toy (1976) – francuska komedia
 The Toy (1982) – film z udziałem Richarda Pryora

Muzyka

Zespoły muzyczne 

 Toy (angielski zespół) – angielski zespół rockowy
 Toy (norweski zespół) – duet tworzący muzykę elektroniczną
 Toy (południowokoreański zespół) – południowokoreański zespół muzyczny
 Toy (niemiecki zespół) – niemiecki zespół muzyczny
 The Toys – amerykańska grupa popowa

Albumy 

 Toy – debiutancki album zespołu Toy
 Toy – minialbum z 1997 roku autorstwa Faye Wong
 Toy – niewydany album Davida Bowie
 Toy – album Yello z 2016 roku
 Toy – album A Giant Dog z 2017 roku
 Toys – album Funkadelic z 2008 roku
 Toys – album Uri Caine z 1995 roku

Utwory muzyczne 

 „Toy” – singel izraelskiej piosenkarki Netty
 „Toys” – utwór muzyczny ze Spandau Ballet z Journeys to Glory

Inne 

 Toy – wieś w ostanie Chorasan Północny

 To-y – seria manga/anime z 1985 roku
 Toys – gra akcji oparta na filmie Super NES i Sega Genesis z 1993 roku
 Toy – guma do żucia sprzedawana w Szwecji
 Toy (graffiti)
 

 Toy dog
 Toys (powieść), powieść Jamesa Pattersona i Neila McMahona